

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Sobków – część wsi Jugów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Sobków – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Sobków – część wsi Szczukowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Inne 
 Sobków – gmina wiejska w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim
 Sobków – gromada